Coronel Pringles ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Coronel Pringles, Stadt in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Partido Coronel Pringles, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Departamento Coronel Pringles, Verwaltungseinheit in der Provinz San Luis, Argentinien

Siehe auch:
 Pringles (Begriffsklärung)